Herberholz ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Herberholz (1938–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Herberholz (1881–1956), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Zeche Herberholz, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Vormholz
 Herberhold